A833 steht für:
 A833, ehemalige deutsche Autobahn, siehe Bundesstraße 464
 A833 road, schottische A road